Strada statale 27 – strada statale polacca
 Strada statale 27 del Gran San Bernardo – strada statale italiana